Movistar Open 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Movistar Open rozgrywany w dniach 26 stycznia–3 lutego 2008 roku w Santiago na kortach ziemnych o puli nagród 462 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Chile